Ксения Сергеевна Гаранина (17 апреля 1997, Воткинск, Удмуртия) — армянская и российская футболистка, нападающая. Игрок сборной Армении.

Биография 
Начала заниматься футболом в Воткинске в школьной команде. В 2013 году получила приглашение в клуб «Зенит-Ижевск», где провела два сезона.

С 2015 года выступала за другой ижевский клуб — «Торпедо». В дебютном сезоне стала лучшим бомбардиром Кубка России с 5 забитыми мячами, в том-числе отличилась хет-триком в матче против «Мариэлочки» (3:0). В 2015—2017 годах выступала со своим клубом в первом дивизионе и в 2017 году стала серебряным призёром соревнований. Большую часть сезона 2016 года пропустила из-за травмы передней крестообразной связки и обоих менисков. В 2018 году выступала в высшем дивизионе, дебютный матч в турнире провела 18 апреля 2018 года против «Кубаночки», заменив на 63-й минуте Марине Карапетян. Всего в высшей лиге в 2018 году приняла участие в 13 матчах, из 14, сыгранных командой. В сезоне 2019 года тоже включалась в заявку «Торпедо», причём на позиции защитника, но не сыграла ни одного матча.

Осенью 2019 года выступала в соревнованиях по мини-футболу за клуб «Альфа-банк», в составе которого стала серебряным призером Чемпионата России 6х6. Позднее перешла в армянский клуб «Ширак-Оменмен».

В 2020 году приняла приглашение выступать за сборную Армении перед серией товарищеских матчей против Литвы. В первой игре осталась в запасе, а во втором матче, 6 марта 2020 года дебютировала в составе сборной, заменив на 89-й минуте Марал Артин.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ФК «Ростов»
 Футболистка ижевского «Торпедо» стала лучшим бомбардиром России

Футболистки России
Футболистки Армении
Игроки женской сборной Армении по футболу
Игроки ЖФК «Торпедо» Ижевск
Игроки ЖФК «Рубин»